Вале́рий Алекса́ндрович Дмитрие́нко (, станция Куринская Нефтегорского района Краснодарского края — , Томск) — советский и российский философ, доктор философских наук (1975), профессор, член-корреспондент Российской академии образования с 16 июня 1992 года (по Отделению философии образования и теоретической педагогики), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002).

Биография 
В. А. Дмитриенко окончил в 1962 году экономико-юридический факультет ТГУ по специальности «правоведение». В 1964—1966 годах учился в аспирантуре ТГУ, в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию «Предмет и некоторые философско-социологические проблемы общего науковедения». В 1967—1968 годах обучался на 10-месячных курсах французского языка при Московском институте иностранных языков им. М. Тореза.

В 1962—1964 годах — ассистент, в 1966—1968 годах — старший преподаватель, в 1970—1978 годах — доцент, в 1978 году — профессор ТГУ. Докторская диссертация «Основы общей теории науки: методологические проблемы науковедения» (1975).

В. А. Дмитриенко работал в качестве преподавателя в вузах Гвинеи (1968—1969), Мали (1970—1971) и преподавателя-консультанта в Конго (1976—1978).

В 1978—1988 годах — профессор ТПУ. 

В 1988—1991 годах — заведующий кафедрой философии и заведующий лабораторией теории науки и технологии в Институте космической техники (г. Красноярск).

В 1991—1992 годах — заместитель директора по научной работе Института образования Сибири, Дальнего Востока и Севера (г. Томск). 

В 1992—1995 годах — первый заместитель председателя Сибирского отделения РАО (г. Красноярск). 

В 1995—2011 годах работал заведующим кафедрой педагога-исследователя Томского государственного педагогического университета

Основные работы 
 Вопросы общей теории науки. Томск, 1974;
 Методологические проблемы науковедения. Томск, 1977;
 Введение в историографию и источниковедение истории науки. Томск, 1988;
 Организационно-педагогическая модель учебно-научно-образовательного комплекса и общая характеристика его основных документов. Барнаул, 1996.

Примечания

Литература 
 Дмитриенко Валерий Александрович // Профессора Томского государственного педагогического университета: Биографический словарь / Авт.-сост. Т. В. Галкина. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2005.
 Куликов С. Б. Валерий Александрович Дмитриенко: Значение методологических исследований для философии науки и науковедения // Вестник ТГПУ. — 2007. — Выпуск 11 (74). — Серия: Гуманитарные науки (Философия). — С. 112—114.
 Люрья Н. А., Ревякина В. И. Ученый. Организатор. Общественный деятель. Наставник // Вестник ТГПУ. 2013.

Ссылки 
 Статья в энциклопедии Томского университета
 [famous-scientists.ru/1973/ Статья] на сайте "Известные учёные" 
 К 60-летию В. А. Дмитриенко
 В. А. Дмитриенко - человек десятилетия

Преподаватели Томского государственного педагогического университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Родившиеся в Апшеронском районе (Краснодарский край)
Члены-корреспонденты РАО
Философы СССР
Философы России
Философы науки
Члены КПСС
Преподаватели СибГАУ имени академика М. Ф. Решетнёва